Kvarndammet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarndammet, Halland, sjö i Kungsbacka kommun, 
Kvarndammet, Medelpad, sjö i Timrå kommun,

Se även
Kvarndammen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn